Вероника Дролц (Љубљана, 31. март 1963) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух  (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1979. || Убиј ме нежно  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Неплодност  || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Свободна си, одлочи се  (кратки филм)|| Ана
|-
| 2001. || Сладке сањe || Матхер
|-
| 2002. || Песников портрет з двојником || /
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2009. || Алма М. Карлин: Самотно потовање (Документарни филм) || Алма М. Карлин
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1963.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа